Il nome Ojetti può riferirsi a:

Ugo Ojetti (1871-1946), scrittore, critico d'arte e giornalista italiano;
Paola Ojetti (1908-1978), sceneggiatrice, traduttrice e critica cinematografica italiana;
Pasquale Ojetti (1914-1997), giornalista, scrittore e critico cinematografico italiano.